

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Chojna – miasto
 Chojna – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie 
 Chojna – osada wsi Górzyska w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Chojna – część wsi Kolonia w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Chojna – część wsi  Kistowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Chojna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz

Osoby 
 Bogdan Chojna – przedsiębiorca, twórca konkursu „Teraz Polska”
 Elżbieta Chojna-Duch – polska prawniczka, siostra Bogdana
 Marek Chojna – polski koszykarz
 Wacław Chojna – major artylerii Wojska Polskiego

Inne 
 Chojna – gmina w powiecie gryfińskim
 Chojna – dawna gromada w powiecie chojeńskim
 Chojna – dawna gromada w powiecie wągrowieckim
 Chojna – stacja kolejowa
 Chojna – wzgórze w województwie zachodniopomorskim (74)

Zobacz też 
 Dekanat Chojna, Odra Chojna
 RTCN Chojna